Anders Dahlin (né le  à Norrköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1993, il commence sa carrière avec le HC Vita Hästen en Division 1 suédoise. En 2004, il rejoint le club de Bergen en Elite norvégienne. En 2005, il est recruté par Luciano Basile, entraîneur des Diables Rouges de Briançon, en Ligue Magnus. Son club s'incline en finale de la Coupe de France au cours de laquelle il réalise une assistance sur le but de Justin Kinnunen. Puis, il réalise une saison prolifique en points dans le championnat des Pays-Bas avant de retourner en Suède sous les couleurs de l'IK Pantern où il termine sa carrière en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1992-1993 || Västerås IK J20 || Juniorallsvenskan || 14 || 5 || 0 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || HC Vita Hästen || Division 1 || 32 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || HC Vita Hästen || Division 1 || 36 || 2 || 3 || 5 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || HC Vita Hästen || Division 1 || 18 || 0 || 5 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || HC Finspångs || Division 2 || 14 || 8 || 6 || 14 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || HC Vita Hästen || Division 2 || 18 || 3 || 8 || 11 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || HC Vita Hästen || Division 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || HC Finspångs || Division 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || HC Vita Hästen || Division 1 || 36 || 12 || 5 || 17 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || HC Vita Hästen || Division 1 ||  || 10 || 9 || 19 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Bergen || GET-ligaen || 41 || 10 || 23 || 33 || 26 || 6 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2005-2006 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 23 || 2 || 7 || 9 || 12 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2006-2007 || Nijmegen Hatulek Emperors || Eredivisie || 39 || 25 || 32 || 57 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || IK Pantern || Division 1 || 34 || 2 || 7 || 9 || 26 || - || - || - || - || -

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1974
Naissance à Norrköping
Attaquant de hockey sur glace
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du IK Pantern
Joueur du HC Vita Hästen